Ore ist eine Bezeichnung für

Geographische Objekte

 Ore (Haute-Garonne), eine Gemeinde im Departement Haute-Garonne in Frankreich
 Ore (East Sussex), ein Vorort von Hastings in England
 Ore (Leven), ein Fluss in Schottland
 Ore (Suffolk), ein Fluss in England
 Loch Ore, ein See in Schottland

Personenname 
 Adam Ore (1855–1927), livländischer Komponist und Organist
 John Ore (1933–2014), US-amerikanischer Jazzbassist
 Junior A. Ore (* 1992), US-amerikanischer Tennisspieler
 Øystein Ore, ein norwegischer Mathematiker
 die nach ihm benannten Ore-Bedingungen

ORE steht als Abkürzung für:

 One-Roll Engine
 Office for Research and Experiments, das Forschungs- und Versuchsamt des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC)

Siehe auch:

 Oré – ein Ort in Afrika
 Øre – skandinavische Währungseinheit
 OR
 Ohr (Begriffsklärung)
 Orre
  Ohre (Begriffsklärung)

Abkürzung